

Sigle 
 Bacino imbrifero montano

Aziende 
 BIM – sigla di Banca Intermobiliare nella Borsa Italiana

Cinema 
 BiM Distribuzione  – società di distribuzione cinematografica italiana
 Bim  – film del 1954 diretto da Albert Lamorisse
 BIM  – festival di Ginevra
[James May]

Codici 
 BIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Bimini Island (Bahamas)
 bim – codice ISO 639-3 della lingua bimoba

Informatica 
 BIM (Building Information Modeling) – modello di informazioni edilizie